Голенко Валерій Миколайович (рос. Валерий Николаевич Голенко, нар. 6 травня 1958, Міллерове, Ростовська область, РРФСР, СРСР) — український політик і підприємець.
 Голенко Майя Федорівна (19 травня 1940, село Котовка Дніпропетровської області — 24 грудня 1993 Київ) — українська бандуристка, співачка (лірико-колоратурне сопрано). Народна артистка УРСР з 1990 року.
 Максим Голенко  (6 квітня 1978, м. Миколаїв, Україна) — український режисер театру і кіно.